Shangdu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die auch als Xanadu bezeichnete Sommer-Residenzstadt Kublai Khans (Yuan Shangdu yizhi 元上都遗址), siehe Shangdu (Yuan-Dynastie);
den Kreis Shangdu (商都县) der bezirksfreien Stadt Ulanqab im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China, siehe Shangdu (Ulanqab);
die Großgemeinde Shangdu (商都镇) im oben genannten Kreis Shangdu, siehe Shangdu (Großgemeinde);
die Großgemeinde Shangdu (上都镇) im Zhenglan-Banner (正蓝旗) des Xilin-Gol-Bundes, Autonomes Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China, siehe Shangdu (Zhenglan).